Lampertheim (Duitsland)
 Lampertheim (Frankrijk)